Болоновка () — река в Быховском районе Могилёвской области Белоруссии, приток реки Друть (бассейн Днепра), ныне впадает с востока в Чигиринское водохранилище. Длина 24 км. Водосбор 113 км². Средний наклон водной поверхности 1,2 ‰. Начинается за 2,2 км на север от д.Кучин, устье около д. Болоновка. От истока на 10,8 км русла канализовано. На берегах реки расположены деревни Кучин, Болонов-Селец, Всенежье, Дуброва, Болоновка.

Литература 
 
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима. Т. 5. Белоруссия и Верхнее Поднепровье. Ч. 1—2. — Л., 1971
 Природа Белоруссии: Попул. энцикл./ БелСЭ; Редкол.: И. П. Шамякин (гл.ред.) и др. — Мн.: БелСЭ, 1986. — 599 с., 40 л. ил.

Притоки Друти
Реки Могилёвской области